Бо́ндарев () — російське прізвище, утворене від слова бондарь («бондар»).

Відомі носії 
 Бондарев Анатолій Андрійович (1936, Конотоп) — матеріалознавець, доктор технічних наук (1989).
 Бондарев Арсеній Сергійович (1985) — російський хокеїст.
 Бондарев Артем Михайлович (1983) — український хокеїст.
 Бондарев Богдан Олександрович (1974, Лиман) — велосипедист, заслужений майстер спорту (1998).
 Бондарев Борис Володимирович (1945) — математик, доктор фізико-математичних наук (1993), професор (1995).
 Бондарєв Валентин Іванович (* 1948, Івано-Франківськ) — хірург, доктор медичних наук (1988), професор (1988).
 Бондарев Валерій Петрович — народний депутат України першого скликання.
 Бондарев Віктор Леонідович (1958) — український шахтар, Герой України.
 Бондарев Віктор Миколайович (1946) — фізик, доктор фізико-математичних наук (1993).
 Бондарев Дмитро Іванович (1921–1968) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Бондарев Єгор Олексійович (1927) — історик, доктор історичних наук (1986), професор (1986).
 Бондарев Ігор Анатолійович (1974) — латвійський хокеїст.
 Бондарев Костянтин Анатолійович (1972) — народний депутат України.
 Бондарев Лев Самуїлович (1931) — доктор медичних наук (1972), професор (1973).
 Бондарев Максим Валентинович (1979) — український футбольний діяч.
 Бондарев Олександр Митрофанович (1923-1996) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Бондарев Олексій Андрійович (1983) — російський хокеїст.
 Бондарєв Тімур Володимирович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бондарев Тихон Лаврентійович (1871—1941) — російський революціонер-більшовик.
 Бондарев Юрій Васильович (1924—2020) — російський письменник, Герой Соціалістичної Праці (1984).

Жінки 
 Бондарєва

Російські прізвища